Serena Williams era la detentrice del titolo da tre anni ma è stata eliminata al quarto turno da Svetlana Kuznecova. 

In finale Viktoryja Azaranka ha sconfitto la Kuznecova per 6-3, 6-2.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Serena Williams (quarto turno)
  Angelique Kerber (semifinale)
  Agnieszka Radwańska (quarto turno)
  Garbiñe Muguruza (quarto turno)
  Simona Halep (quarti di finale)
  Carla Suárez Navarro (secondo turno)
  Belinda Bencic (secondo turno, ritirata)
  Petra Kvitová (terzo turno)
  Roberta Vinci (terzo turno)
  Venus Williams (secondo turno)
  Lucie Šafářová (secondo turno)
  Elina Svitolina (quarto turno)
  Viktoryja Azaranka (campionessa)
  Sara Errani (secondo turno)
  Svetlana Kuznecova (finale)
  Ana Ivanović (terzo turno)

  Karolína Plíšková (secondo turno)
  Jelena Janković (secondo turno, ritirata)
  Timea Bacsinszky (semifinale)
  Sloane Stephens (secondo turno)
  Andrea Petković (secondo turno)
  Madison Keys (quarti di finale)
  Caroline Wozniacki (terzo turno)
  Johanna Konta (quarti di finale)
  Anastasija Pavljučenkova (secondo turno)
  Samantha Stosur (secondo turno)
  Kristina Mladenovic (secondo turno)
  Anna Karolína Schmiedlová (secondo turno)
  Sabine Lisicki (secondo turno)
  Ekaterina Makarova (quarti di finale)
  Dar'ja Gavrilova (secondo turno)
  Monica Niculescu (quarto turno)

Wildcard 

  Paula Badosa Gibert (primo turno)
  Catherine Bellis (primo turno)
  Nicole Gibbs (terzo turno)
  Beatriz Haddad Maia (primo turno)

  Naomi Ōsaka (terzo turno)
  Laura Robson (primo turno)
  Heather Watson (quarto turno)
  Sofija Žuk (primo turno)

Qualificate 

  Kiki Bertens (terzo turno, ritirata)
  Jana Čepelová (primo turno)
  Samantha Crawford (primo turno)
  (primo turno)
  Magda Linette (terzo turno)
  Pauline Parmentier (primo turno)

  Kristýna Plíšková (terzo turno)
  Aljaksandra Sasnovič (primo turno)
  Maria Sakkarī (primo turno)
  Francesca Schiavone (primo turno)
  Anna Tatišvili (primo turno)
<li>  Elena Vesnina (terzo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

Miami Open 2016
WTA Tour 2016